Deux destroyers de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Loyal  :

 le , de classe Laforey en service de 1913 à 1921 ;
 le , de classe L en service de 1942 à 1944.

Loyal